Ai vostri ordini, signora – film del 1938 diretto da Mario Mattoli
 Ai vostri ordini signora! (Fancy Pants) – film del 1950 diretto da George Marshall